Колашин може бити:

 Колашин, град у историменој општини, Црна Гора
 Горњи Колашин, област између општина Колашин и Мојковац, Црна Гора
 Доњи Колашин, област око реке Љубовиђе, Црна Гора
 Ибарски Колашин, област која обухвата насеља дуж Ибра у општини Зубин Поток
 Стари Колашин, старински назив за Ибарски Колашин